Жоаким Дуран ( ; 25 октября 1930, Лиссабон, Португалия — 21 мая 2015, там же) — португальский шахматист, международный мастер (1975), международный судья (1985).

В период с 1955 по 1973 гг. 13 раз становился чемпионом Португалии.

В составе национальной сборной участник 10-и олимпиад (1958—1960, 1964—1974, 1980—1982).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Португалии